Estância kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Estância (ort), Sergipe, 
 Estância (kommun), Sergipe, 

Robotskapade Brasilienförgreningar